Тьєрп (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Тьєрп — місто у Швеції, у лені Уппсала.